Закон України «Про природні монополії» — закон, що визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.

Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування ринків, що перебувають у стані природної монополії, на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.

Структура 
Закон містить 23 статті у чотирьох розділах, а також п'ятий розділ «Прикінцеві положення».
 Розділ I. Загальні положення
 Стаття 1. Визначення термінів
 Стаття 2. Сфера дії Закону
 Стаття 3. Законодавство України про природні монополії
 Розділ II. Державне регулювання природних монополій
 Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що діють на суміжних ринках
 Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій
 Стаття 6. Суміжні ринки
 Стаття 7. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках
 Стаття 8. Предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
 Стаття 9. Принципи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
 Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій
 Розділ III. Національні комісії регулювання природних монополій
 Стаття 11. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій
 Стаття 11-1. Вимоги до Голови, членів комісій
 Стаття 12. Завдання комісій
 Стаття 13. Функції комісій
 Стаття 14. Повноваження комісій
 Стаття 15. Рішення комісій
 Стаття 15-1. Відкритість діяльності комісій
 Стаття 16. Фінансування діяльності комісій
 Стаття 16-1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності комісій
 Розділ IV. Відповідальність суб'єктів природних монополій, їх посадових осіб та органів, які регулюють їх діяльність
 Стаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій
 Стаття 18. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій
 Стаття 19. Вилучення незаконно одержаних прибутку, виручки та відшкодування збитків
 Стаття 20. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб
 Розділ V. Прикінцеві положення.

Примітки 

Квітень 2000